Анфи́са (также Анфу́са; от  — «цветущая») — женское имя. Также производные от имени названия.

Носительницы имени 

 Анфуса (250-е годы) — христианская мученица (память 21 и 22 февраля).
 Анфуса Селевкийская (ум. ок. 280) — преподобная Православной церкви.
 Анфуса — одна из Ираклийских мучениц (память 1 сентября).
 Анфиса Римская (также Анфуса; V век) — мученица Православной церкви (память 8 декабря). 
 Анфиса Новая (также Анфуса) — мученица Православной церкви (память 27 августа).
 Анфиса Мантинейская (Старшая; 700—775) — игуменья, святая Православной церкви. 
 Анфуса Омонийская (Младшая; 757—809) — дочь византийского императора Константина V, святая Православной церкви.
 Анфиса (Сысоева) (Александра Матвеевна Сысоева; 1868 или 1870 — 1938) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

Другое 
 «Анфиса» — пьеса Леонида Андреева (1910).
 «Анфиса» — фильм Якова Протазанова по сценарию Леонида Андреева (1912).
Анфиса — кличка обезьянки из книги Эдуарда Успенского «Про Веру и Анфису».

См. также